Aleiodes apicalis (Brues), een schildwesp
 Aleiodes apicalis (Brulle), een schildwesp